Di seguito una lista di asteroidi dal numero 289001 al 290000 con data di scoperta e scopritore.

289001-289100 

|-
|289001 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289002 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289003 - ||  ||  || NEAT
|-
|289004 - ||  ||  || LONEOS
|-
|289005 - ||  ||  || LONEOS
|-
|289006 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289007 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289008 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289009 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289010 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289011 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289012 - ||  ||  || LONEOS
|-
|289013 - ||  ||  || LONEOS
|-
|289014 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289015 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289016 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289017 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289018 - ||  ||  || NEAT
|-
|289019 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289020 Ukmerge ||  ||  || Moletai
|-
|289021 Juzeliunas ||  ||  || Cernis, K., Zdanavicius, J.
|-
|289022 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289023 - ||  ||  || LONEOS
|-
|289024 - ||  ||  || LONEOS
|-
|289025 - ||  ||  || NEAT
|-
|289026 - ||  ||  || NEAT
|-
|289027 - ||  ||  || NEAT
|-
|289028 - ||  ||  || LONEOS
|-
|289029 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289030 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289031 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289032 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289033 - ||  ||  || LONEOS
|-
|289034 - ||  ||  || LONEOS
|-
|289035 - ||  ||  || LONEOS
|-
|289036 - ||  ||  || LONEOS
|-
|289037 - ||  ||  || LONEOS
|-
|289038 - ||  ||  || LONEOS
|-
|289039 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289040 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289041 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289042 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289043 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289044 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289045 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289046 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289047 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289048 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289049 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289050 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289051 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289052 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289053 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289054 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289055 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289056 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289057 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289058 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289059 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289060 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289061 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289062 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289063 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289064 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289065 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289066 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289067 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289068 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289069 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289070 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289071 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289072 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289073 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289074 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289075 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289076 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289077 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289078 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289079 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289080 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289081 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289082 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289083 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289084 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289085 Andreweil ||  ||  || Saint-Sulpice
|-
|289086 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289087 - ||  ||  || NEAT
|-
|289088 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289089 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289090 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289091 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289092 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289093 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289094 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289095 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289096 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289097 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289098 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289099 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289100 - ||  ||  || LINEAR
|}

289101-289200 

|-
|289101 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289102 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289103 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289104 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289105 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289106 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289107 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289108 - ||  ||  || NEAT
|-
|289109 - ||  ||  || NEAT
|-
|289110 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289111 - ||  ||  || NEAT
|-
|289112 - ||  ||  || LONEOS
|-
|289113 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289114 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289115 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289116 Zurbuchen ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|289117 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289118 - ||  ||  || LONEOS
|-
|289119 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289120 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289121 Druskininkai||  ||  || Moletai
|-
|289122 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289123 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289124 - ||  ||  || Ferrando, R.
|-
|289125 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289126 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289127 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289128 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289129 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289130 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289131 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289132 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289133 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289134 - ||  ||  || LONEOS
|-
|289135 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289136 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289137 - ||  ||  || LONEOS
|-
|289138 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289139 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289140 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289141 - ||  ||  || LONEOS
|-
|289142 - ||  ||  || LONEOS
|-
|289143 - ||  ||  || NEAT
|-
|289144 - ||  ||  || NEAT
|-
|289145 - ||  ||  || CSS
|-
|289146 - ||  ||  || CSS
|-
|289147 - ||  ||  || Dellinger, J., Garossino, P.
|-
|289148 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289149 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289150 - ||  ||  || CSS
|-
|289151 - ||  ||  || CSS
|-
|289152 - ||  ||  || CSS
|-
|289153 - ||  ||  || LONEOS
|-
|289154 - ||  ||  || LONEOS
|-
|289155 - ||  ||  || LONEOS
|-
|289156 - ||  ||  || LONEOS
|-
|289157 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289158 - ||  ||  || CSS
|-
|289159 - ||  ||  || CSS
|-
|289160 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289161 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289162 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289163 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289164 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289165 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289166 - ||  ||  || CSS
|-
|289167 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|289168 - ||  ||  || CSS
|-
|289169 - ||  ||  || CSS
|-
|289170 - ||  ||  || CSS
|-
|289171 - ||  ||  || NEAT
|-
|289172 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289173 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289174 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289175 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289176 - ||  ||  || NEAT
|-
|289177 - ||  ||  || CSS
|-
|289178 - ||  ||  || CSS
|-
|289179 - ||  ||  || LONEOS
|-
|289180 - ||  ||  || CSS
|-
|289181 - ||  ||  || CSS
|-
|289182 - ||  ||  || CSS
|-
|289183 - ||  ||  || CSS
|-
|289184 - ||  ||  || CSS
|-
|289185 - ||  ||  || CSS
|-
|289186 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|289187 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289188 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289189 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289190 - ||  ||  || LONEOS
|-
|289191 - ||  ||  || CINEOS
|-
|289192 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289193 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289194 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289195 - ||  ||  || LONEOS
|-
|289196 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289197 - ||  ||  || NEAT
|-
|289198 - ||  ||  || CSS
|-
|289199 - ||  ||  || CSS
|-
|289200 - ||  ||  || LINEAR
|}

289201-289300 

|-
|289201 - ||  ||  || Bareggio
|-
|289202 - ||  ||  || Jarnac
|-
|289203 - ||  ||  || NEAT
|-
|289204 - ||  ||  || CSS
|-
|289205 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289206 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289207 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289208 - ||  ||  || NEAT
|-
|289209 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289210 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289211 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289212 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289213 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289214 - ||  ||  || CSS
|-
|289215 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289216 - ||  ||  || CSS
|-
|289217 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289218 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289219 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289220 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289221 - ||  ||  || CINEOS
|-
|289222 - ||  ||  || CINEOS
|-
|289223 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289224 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289225 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289226 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289227 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|289228 - ||  ||  || Needville
|-
|289229 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289230 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289231 - ||  ||  || NEAT
|-
|289232 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289233 - ||  ||  || CSS
|-
|289234 - ||  ||  || CSS
|-
|289235 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289236 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289237 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289238 - ||  ||  || CSS
|-
|289239 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289240 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289241 - ||  ||  || Jarnac
|-
|289242 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289243 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289244 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289245 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289246 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289247 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289248 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289249 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289250 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289251 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289252 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289253 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289254 - ||  ||  || CINEOS
|-
|289255 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289256 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289257 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289258 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289259 - ||  ||  || CSS
|-
|289260 - ||  ||  || NEAT
|-
|289261 - ||  ||  || CSS
|-
|289262 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289263 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289264 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289265 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289266 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289267 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289268 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289269 - ||  ||  || NEAT
|-
|289270 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289271 - ||  ||  || CINEOS
|-
|289272 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|289273 - ||  ||  || LONEOS
|-
|289274 - ||  ||  || CINEOS
|-
|289275 - ||  ||  || CINEOS
|-
|289276 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289277 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289278 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289279 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289280 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289281 - ||  ||  || CSS
|-
|289282 - ||  ||  || NEAT
|-
|289283 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289284 - ||  ||  || LONEOS
|-
|289285 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289286 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289287 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289288 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289289 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289290 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289291 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289292 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289293 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289294 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289295 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289296 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289297 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289298 - ||  ||  || LONEOS
|-
|289299 - ||  ||  || CSS
|-
|289300 - ||  ||  || CSS
|}

289301-289400 

|-
|289301 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289302 - ||  ||  || CSS
|-
|289303 - ||  ||  || CSS
|-
|289304 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289305 - ||  ||  || CSS
|-
|289306 - ||  ||  || CSS
|-
|289307 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289308 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289309 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289310 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289311 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289312 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289313 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289314 Chisholm ||  ||  || Balam, D. D.
|-
|289315 - ||  ||  || CSS
|-
|289316 - ||  ||  || CSS
|-
|289317 - ||  ||  || Ory, M.
|-
|289318 - ||  ||  || Ory, M.
|-
|289319 - ||  ||  || CSS
|-
|289320 - ||  ||  || CSS
|-
|289321 - ||  ||  || CSS
|-
|289322 - ||  ||  || CSS
|-
|289323 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289324 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289325 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289326 - ||  ||  || CSS
|-
|289327 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289328 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289329 - ||  ||  || LONEOS
|-
|289330 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289331 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289332 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289333 - ||  ||  || CSS
|-
|289334 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289335 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289336 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289337 - ||  ||  || CSS
|-
|289338 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289339 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289340 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289341 - ||  ||  || LONEOS
|-
|289342 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289343 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289344 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289345 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289346 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289347 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289348 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289349 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289350 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289351 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289352 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289353 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289354 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289355 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289356 - ||  ||  || CSS
|-
|289357 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289358 - ||  ||  || NEAT
|-
|289359 - ||  ||  || LONEOS
|-
|289360 - ||  ||  || Veillet, C.
|-
|289361 - ||  ||  || Veillet, C.
|-
|289362 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289363 - ||  ||  || Lowe, A.
|-
|289364 - ||  ||  || CSS
|-
|289365 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289366 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289367 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289368 - ||  ||  || CSS
|-
|289369 - ||  ||  || NEAT
|-
|289370 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289371 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289372 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289373 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289374 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289375 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289376 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289377 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289378 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289379 - ||  ||  || CSS
|-
|289380 - ||  ||  || NEAT
|-
|289381 - ||  ||  || NEAT
|-
|289382 - ||  ||  || CSS
|-
|289383 - ||  ||  || CSS
|-
|289384 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289385 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289386 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289387 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289388 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289389 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289390 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289391 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289392 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289393 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289394 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289395 - ||  ||  || Bareggio
|-
|289396 - ||  ||  || Boattini, A., Scholl, H.
|-
|289397 - ||  ||  || CSS
|-
|289398 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289399 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289400 - ||  ||  || Spacewatch
|}

289401-289500 

|-
|289401 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289402 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289403 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289404 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289405 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289406 - ||  ||  || CSS
|-
|289407 - ||  ||  || CSS
|-
|289408 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289409 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289410 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289411 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289412 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289413 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289414 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289415 - ||  ||  || NEAT
|-
|289416 - ||  ||  || NEAT
|-
|289417 - ||  ||  || Boattini, A., Scholl, H.
|-
|289418 - ||  ||  || Boattini, A., Scholl, H.
|-
|289419 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289420 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289421 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289422 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289423 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289424 - ||  ||  || CSS
|-
|289425 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289426 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289427 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289428 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289429 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289430 - ||  ||  || CSS
|-
|289431 - ||  ||  || CSS
|-
|289432 - ||  ||  || CSS
|-
|289433 - ||  ||  || CSS
|-
|289434 - ||  ||  || CSS
|-
|289435 - ||  ||  || CSS
|-
|289436 - ||  ||  || Calvin College
|-
|289437 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289438 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289439 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289440 - ||  ||  || CSS
|-
|289441 - ||  ||  || CSS
|-
|289442 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289443 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289444 - ||  ||  || CSS
|-
|289445 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289446 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289447 - ||  ||  || CSS
|-
|289448 - ||  ||  || CSS
|-
|289449 - ||  ||  || CSS
|-
|289450 - ||  ||  || CSS
|-
|289451 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289452 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289453 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289454 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289455 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289456 - ||  ||  || CSS
|-
|289457 - ||  ||  || CSS
|-
|289458 - ||  ||  || CSS
|-
|289459 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289460 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289461 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289462 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289463 - ||  ||  || CSS
|-
|289464 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289465 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289466 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289467 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289468 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289469 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289470 - ||  ||  || CSS
|-
|289471 - ||  ||  || CSS
|-
|289472 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289473 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289474 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289475 - ||  ||  || CSS
|-
|289476 - ||  ||  || CSS
|-
|289477 - ||  ||  || CSS
|-
|289478 - ||  ||  || CSS
|-
|289479 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289480 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289481 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289482 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289483 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289484 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289485 - ||  ||  || LONEOS
|-
|289486 - ||  ||  || LONEOS
|-
|289487 - ||  ||  || CSS
|-
|289488 - ||  ||  || CSS
|-
|289489 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289490 - ||  ||  || CSS
|-
|289491 - ||  ||  || CSS
|-
|289492 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289493 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289494 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289495 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289496 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289497 - ||  ||  || LONEOS
|-
|289498 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289499 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289500 - ||  ||  || CSS
|}

289501-289600 

|-
|289501 - ||  ||  || CSS
|-
|289502 - ||  ||  || CSS
|-
|289503 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289504 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289505 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289506 - ||  ||  || CSS
|-
|289507 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289508 - ||  ||  || CSS
|-
|289509 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289510 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289511 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289512 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289513 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289514 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289515 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289516 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289517 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289518 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289519 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289520 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289521 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289522 - ||  ||  || LONEOS
|-
|289523 - ||  ||  || LONEOS
|-
|289524 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289525 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289526 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289527 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289528 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289529 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289530 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289531 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289532 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289533 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289534 - ||  ||  || CSS
|-
|289535 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289536 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289537 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289538 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289539 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289540 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289541 - ||  ||  || LONEOS
|-
|289542 - ||  ||  || CSS
|-
|289543 - ||  ||  || LONEOS
|-
|289544 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289545 - ||  ||  || CSS
|-
|289546 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289547 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289548 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289549 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289550 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289551 - ||  ||  || LONEOS
|-
|289552 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289553 - ||  ||  || CSS
|-
|289554 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289555 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289556 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289557 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289558 - ||  ||  || CSS
|-
|289559 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289560 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289561 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289562 - ||  ||  || LONEOS
|-
|289563 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289564 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289565 - ||  ||  || LONEOS
|-
|289566 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289567 - ||  ||  || CSS
|-
|289568 - ||  ||  || CSS
|-
|289569 - ||  ||  || CSS
|-
|289570 - ||  ||  || CSS
|-
|289571 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289572 - ||  ||  || CSS
|-
|289573 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289574 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289575 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|289576 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|289577 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|289578 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|289579 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289580 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289581 - ||  ||  || CSS
|-
|289582 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289583 - ||  ||  || CSS
|-
|289584 - ||  ||  || Jarnac
|-
|289585 - ||  ||  || CSS
|-
|289586 Shackleton ||  ||  || Ory, M.
|-
|289587 Chantdugros ||  ||  || Ory, M.
|-
|289588 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|289589 - ||  ||  || CSS
|-
|289590 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289591 - ||  ||  || CSS
|-
|289592 - ||  ||  || CSS
|-
|289593 - ||  ||  || LONEOS
|-
|289594 - ||  ||  || LONEOS
|-
|289595 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289596 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289597 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289598 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289599 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289600 - ||  ||  || Vicques
|}

289601-289700 

|-
|289601 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289602 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289603 - ||  ||  || LONEOS
|-
|289604 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289605 - ||  ||  || NEAT
|-
|289606 - ||  ||  || NEAT
|-
|289607 - ||  ||  || NEAT
|-
|289608 Wanli ||  ||  || Tesi, L., Fagioli, G.
|-
|289609 - ||  ||  || LONEOS
|-
|289610 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289611 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289612 - ||  ||  || NEAT
|-
|289613 - ||  ||  || NEAT
|-
|289614 - ||  ||  || NEAT
|-
|289615 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289616 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289617 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289618 - ||  ||  || CSS
|-
|289619 - ||  ||  || LONEOS
|-
|289620 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|289621 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289622 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289623 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289624 - ||  ||  || NEAT
|-
|289625 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289626 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289627 - ||  ||  || NEAT
|-
|289628 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289629 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289630 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289631 - ||  ||  || CSS
|-
|289632 - ||  ||  || NEAT
|-
|289633 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289634 - ||  ||  || CSS
|-
|289635 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289636 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289637 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289638 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289639 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289640 - ||  ||  || NEAT
|-
|289641 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289642 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289643 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289644 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289645 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289646 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289647 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289648 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289649 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289650 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289651 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289652 - ||  ||  || CSS
|-
|289653 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289654 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289655 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289656 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289657 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289658 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289659 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289660 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289661 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289662 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289663 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289664 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289665 - ||  ||  || LONEOS
|-
|289666 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289667 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289668 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289669 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289670 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289671 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289672 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289673 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289674 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289675 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289676 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289677 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289678 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289679 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289680 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289681 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289682 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289683 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289684 - ||  ||  || CSS
|-
|289685 - ||  ||  || CSS
|-
|289686 - ||  ||  || Pla D'Arguines
|-
|289687 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289688 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289689 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289690 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289691 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289692 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289693 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289694 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289695 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289696 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289697 - ||  ||  || CSS
|-
|289698 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289699 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289700 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

289701-289800 

|-
|289701 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|289702 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|289703 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289704 - ||  ||  || CSS
|-
|289705 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289706 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|289707 - ||  ||  || CSS
|-
|289708 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289709 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289710 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289711 - ||  ||  || NEAT
|-
|289712 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289713 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|289714 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289715 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289716 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289717 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289718 - ||  ||  || CSS
|-
|289719 - ||  ||  || Veillet, C.
|-
|289720 - ||  ||  || Veillet, C.
|-
|289721 - ||  ||  || Veillet, C.
|-
|289722 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289723 - ||  ||  || LONEOS
|-
|289724 - ||  ||  || LONEOS
|-
|289725 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289726 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289727 - ||  ||  || CSS
|-
|289728 - ||  ||  || Lowe, A.
|-
|289729 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289730 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289731 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289732 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289733 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289734 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289735 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289736 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289737 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289738 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289739 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289740 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289741 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|289742 - ||  ||  || LONEOS
|-
|289743 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289744 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289745 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289746 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289747 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289748 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289749 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289750 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289751 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289752 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289753 - ||  ||  || CSS
|-
|289754 - ||  ||  || NEAT
|-
|289755 - ||  ||  || NEAT
|-
|289756 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289757 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289758 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289759 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|289760 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|289761 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289762 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289763 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289764 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289765 - ||  ||  || CSS
|-
|289766 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289767 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289768 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289769 - ||  ||  || CSS
|-
|289770 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289771 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289772 - ||  ||  || NEAT
|-
|289773 - ||  ||  || NEAT
|-
|289774 - ||  ||  || NEAT
|-
|289775 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289776 - ||  ||  || LONEOS
|-
|289777 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289778 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289779 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289780 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289781 - ||  ||  || LONEOS
|-
|289782 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289783 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289784 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289785 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289786 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289787 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289788 - ||  ||  || Bergisch Gladbach
|-
|289789 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289790 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289791 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289792 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289793 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289794 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289795 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289796 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289797 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289798 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289799 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289800 - ||  ||  || Spacewatch
|}

289801-289900 

|-
|289801 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289802 - ||  ||  || CSS
|-
|289803 - ||  ||  || NEAT
|-
|289804 - ||  ||  || CSS
|-
|289805 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289806 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289807 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289808 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289809 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289810 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289811 - ||  ||  || CSS
|-
|289812 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|289813 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|289814 - ||  ||  || CSS
|-
|289815 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289816 - ||  ||  || NEAT
|-
|289817 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289818 - ||  ||  || NEAT
|-
|289819 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289820 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289821 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289822 - ||  ||  || NEAT
|-
|289823 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289824 - ||  ||  || Bourban, G., Behrend, R.
|-
|289825 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289826 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289827 - ||  ||  || CSS
|-
|289828 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289829 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289830 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289831 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289832 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289833 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289834 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289835 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289836 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289837 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289838 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289839 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289840 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289841 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289842 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289843 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289844 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289845 - ||  ||  || CSS
|-
|289846 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289847 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|289848 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289849 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289850 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289851 - ||  ||  || NEAT
|-
|289852 - ||  ||  || NEAT
|-
|289853 - ||  ||  || NEAT
|-
|289854 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289855 - ||  ||  || NEAT
|-
|289856 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289857 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289858 - ||  ||  || NEAT
|-
|289859 - ||  ||  || NEAT
|-
|289860 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289861 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289862 - ||  ||  || NEAT
|-
|289863 - ||  ||  || NEAT
|-
|289864 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289865 - ||  ||  || NEAT
|-
|289866 - ||  ||  || Healy, D.
|-
|289867 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289868 - ||  ||  || NEAT
|-
|289869 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289870 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289871 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289872 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289873 - ||  ||  || NEAT
|-
|289874 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289875 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289876 - ||  ||  || NEAT
|-
|289877 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289878 - ||  ||  || NEAT
|-
|289879 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289880 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289881 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289882 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289883 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289884 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289885 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289886 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289887 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289888 - ||  ||  || NEAT
|-
|289889 - ||  ||  || NEAT
|-
|289890 - ||  ||  || NEAT
|-
|289891 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289892 - ||  ||  || NEAT
|-
|289893 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289894 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289895 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289896 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289897 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289898 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289899 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289900 - ||  ||  || Spacewatch
|}

289901-290000 

|-
|289901 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289902 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289903 - ||  ||  || LONEOS
|-
|289904 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289905 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289906 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289907 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289908 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289909 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289910 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289911 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289912 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289913 - ||  ||  || CINEOS
|-
|289914 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289915 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289916 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|289917 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289918 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289919 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289920 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289921 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289922 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289923 - ||  ||  || NEAT
|-
|289924 - ||  ||  || NEAT
|-
|289925 - ||  ||  || NEAT
|-
|289926 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289927 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289928 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289929 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289930 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289931 - ||  ||  || NEAT
|-
|289932 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289933 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289934 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289935 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289936 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289937 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289938 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289939 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289940 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289941 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289942 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289943 - ||  ||  || NEAT
|-
|289944 - ||  ||  || NEAT
|-
|289945 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289946 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289947 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289948 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289949 - ||  ||  || CSS
|-
|289950 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289951 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289952 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289953 - ||  ||  || Lowe, A.
|-
|289954 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289955 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289956 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289957 - ||  ||  || NEAT
|-
|289958 - ||  ||  || NEAT
|-
|289959 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289960 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289961 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289962 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289963 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289964 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289965 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289966 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289967 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289968 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289969 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289970 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289971 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|289972 - ||  ||  || Veillet, C.
|-
|289973 - ||  ||  || Veillet, C.
|-
|289974 - ||  ||  || Veillet, C.
|-
|289975 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289976 - ||  ||  || NEAT
|-
|289977 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|289978 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|289979 - ||  ||  || NEAT
|-
|289980 - ||  ||  || LINEAR
|-
|289981 - ||  ||  || NEAT
|-
|289982 - ||  ||  || NEAT
|-
|289983 - ||  ||  || NEAT
|-
|289984 - ||  ||  || NEAT
|-
|289985 - ||  ||  || NEAT
|-
|289986 - ||  ||  || NEAT
|-
|289987 - ||  ||  || NEAT
|-
|289988 - ||  ||  || NEAT
|-
|289989 - ||  ||  || NEAT
|-
|289990 - ||  ||  || NEAT
|-
|289991 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|289992 Onfray ||  ||  || Saint-Sulpice
|-
|289993 - ||  ||  || NEAT
|-
|289994 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|289995 - ||  ||  || NEAT
|-
|289996 - ||  ||  || NEAT
|-
|289997 - ||  ||  || NEAT
|-
|289998 - ||  ||  || NEAT
|-
|289999 - ||  ||  || NEAT
|-
|290000 - ||  ||  || NEAT
|}

Collegamenti esterni 
 

0289001